L'épreuve masculine de 50 kilomètres de ski de fond des Jeux olympiques d'hiver de 2022 a lieu le  au Centre de ski nordique et de biathlon de Guyangshu à Zhangjiakou. Le format est un départ groupé en style libre.

Cette épreuve a été retardé d'une heure et raccourcie à 28,4 km en raison de vents violents et de températures glaciales . La température était de -23°C à de -32°C, tandis que les rafales de vent variaient entre 27 et 48 km/h, selon la météo locale .

Médaillés

Résultats 
Initialement prévue à 14:00, le départ a été repoussé à 15:00 et la distance de course raccourcie à 28.4 km à cause des conditions climatiques.

Notes et références 

hommes 50km